Fjordia  è un genere di molluschi nudibranchi della famiglia Coryphellidae.

Tassonomia 
Il genere comprende le seguenti specie:
 Fjordia browni (Picton, 1980)
 Fjordia capensis (Thiele, 1925)
 Fjordia chriskaugei Korshunova et al., 2017
 Fjordia insolita (Garcia-Gomez & Cervera, 1989)
 Fjordia lineata (Lovén, 1846)

Note

Bibliografia

Altri progetti 

Coryphellidae